Wiktoria Ulma z d. Niemczak (ur. 10 grudnia 1912 w Markowej, zm. 24 marca 1944 tamże) – polska rolniczka z Markowej pod Łańcutem, Czcigodna Służebnica Boża, żona Józefa Ulmy. Wraz  z mężem i szóstką dzieci została zamordowana przez Niemców za ukrywanie Żydów. W chwili śmierci była w dziewiątym miesiącu ciąży. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

Życiorys 

Była siódmym dzieckiem Jana i Franciszki Niemczaków. W wieku sześciu lat straciła matkę. Pobierała kursy na Uniwersytecie Ludowym w Gaci. W 1935 roku poślubiła starszego o 12 lat Józefa Ulmę, z którym miała sześcioro dzieci. Zajmowała się domem i potomstwem. W momencie śmierci oczekiwała siódmego dziecka.

Prawdopodobnie w drugiej połowie 1942 roku wraz z mężem przyjęła pod swój dach ośmioro żydowskich uciekinierów z rodzin Goldmanów/„Szallów”, Grünfeldów i Didnerów.

Wiosną 1944 Ulmowie zostali zadenuncjowani przez granatowego policjanta, Włodzimierza Lesia (przesiedleńca z Galicji wschodniej, lokalnie uważanego za "Ukraińca" ), który wcześniej także pomagał ukrywać się rodzinie „Szallów”. Na skutek nieporozumień w rozliczeniach finansowych doszło jednak do konfliktu pomiędzy rodziną Szallów i Lesiem i ten, prawdopodobnie obawiając się dekonspiracji uprzedził wydarzenia informując Niemców o ukrywających się.
24 marca 1944 niemieccy żandarmi z posterunku w Łańcucie rozstrzelali małżeństwo Ulmów i szóstkę ich dzieci. Razem z nimi zginęli również wszyscy ukrywani Żydzi. Prawdopodobnie w czasie egzekucji Wiktoria zaczęła rodzić, gdyż świadek ekshumacji zeznał później, że po wykopaniu zwłok dostrzegł główkę i piersi noworodka wystające z jej narządów rodnych.

13 września 1995 Józef i Wiktoria Ulma zostali pośmiertnie odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 24 marca 2004 w Markowej odsłonięto poświęcony im pomnik. Ponadto postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 25 stycznia 2010 małżeństwo Ulmów zostało pośmiertnie odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

17 września 2003 biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzył proces beatyfikacyjny 122 polskich męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znaleźli się Józef i Wiktoria Ulmowie, ich sześcioro dzieci oraz siódme nienarodzone. 20 lutego 2017 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zezwoliła na przejęcie prowadzenia procesu rodziny Ulmów przez archidiecezję przemyską.

17 grudnia 2022 papież Franciszek podpisał dekret uznający męczeństwo Wiktorii Ulmy i jej męża Józefa oraz ich siedmiorga dzieci, co otwiera drogę do ich beatyfikacji. 14 lutego 2023 metropolita przemyski abp Adam Szal ogłosił 10 września tegoż roku jako datę uroczystości beatyfikacyjnej rodziny Ulmów, która to data została zatwierdzona przez papieża Franciszka.

Los rodziny Ulmów stał się symbolem martyrologii Polaków mordowanych przez Niemców za niesienie pomocy Żydom. Ich imię nosi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, które otwarto w Markowej 17 marca 2016 roku w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przypisy 

Polacy i obywatele polscy straceni przez Niemcy nazistowskie za ukrywanie osób narodowości żydowskiej
Polscy rolnicy
Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Słudzy Boży II procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej
Urodzeni w 1912
Zmarli w 1944
Polscy Czcigodni Słudzy Boży Kościoła katolickiego